Belview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belview (Arkansas)
 Belview (Minnesota)
 Belview Heights (Alabama)

Belview Apartments bezeichnet einen Wohnturm in Wien, siehe Bel & Main Vienna

im NRHP gelistete Objekte:
 Belview Heights Historic District, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 00000713
 Belview School, in Underwood, Tennessee, ID-Nr. 07000189

Siehe auch:
 Bellview
 Belleview